«Туре́цкая ба́ня» () — картина французского художника Жана Огюста Доминика Энгра. Тондо диаметром 110 см по состоянию на 2013 год находилось в 60-м зале на втором этаже галереи Сюлли в Лувре (инв. № R.F. 1934). На полотне изображены обнажённые женщины в экзотической обстановке гарема. Композиция с нагой натурой выполнена в полном соответствии с академическими канонами.

Создание 
Этой картиной 82-летний художник подводит своеобразный итог развития жанра ню, одного из главных жанров в своём творчестве. По мнению некоторых исследователей, «Турецкая баня» является венцом его поисков в этом направлении. 

Художник начал работу над полотном в 1859 году, и первоначально картина была прямоугольной. В этом же, 1859 году, её купил принц Бонапарт. Однако некоторое время спустя Энгр возобновил работу над картиной и превратил её в тондо, одновременно переписав некоторые фигуры. Энгр подписал картину и поставил на ней дату в 1862 году, хотя он вносил изменения и в 1863 году. Подпись художник дополнил указанием на свой возраст: «Aetatis LXXXII».

Композиция 

На первый взгляд композиция «Турецкой бани» производит впечатление беспорядочного скопления обнажённых тел. Замысел художника для зрителя раскрывается постепенно. Выбрав форму тондо, художник строит пространство в виде сферы. Окружности полотна соответствует ритм многочисленных закругляющихся линий. Центральная женская фигура — почти полное повторение «Купальщицы Вальпинсона» (иное название «Большая купальщица», 1808). Спина женщины в чалме, играющей на музыкальном инструменте, будто бы выступает из плоскости картины, усиливая впечатление сферичности.

Задачи построения пространства, помогающего усилить общую динамику композиции (росписи капеллы Ангелов в парижской церкви Сен-Сюльпис) или передать экспрессию действия (картины с охотничьими сценами) в те же годы решал и Эжен Делакруа, уходя от простой линейной перспективы и работая с несколькими планами. Таким образом, обоих художников занимала проблема создания нового пространства, к которой подошло в своём развитии изобразительное искусство 19 века.

Кеннет Кларк говорит о почти «удушающем» впечатлении, которое производит картина: «Художник наконец позволил себе дать волю чувствам и всё, что косвенно выражала рука Тетии или ступня Одалиски, теперь обрело открытое воплощение в пышных бёдрах, грудях и роскошных сладострастных позах».

Две женские фигуры, полулежащие справа, не имеют аналогов в западном изобразительном искусстве. По мнению Кларка, в «Турецкой бане» обнажённые женщины вызывают реминисценцию со скульптурой храмов Южной Индии.

Энгр изобразил охваченных истомой женщин, лежащих в ленивых, расслабленных позах, а также восточный танец обнажённой красавицы на втором плане. Картина погружает зрителя в замкнутую атмосферу сладострастия и праздности восточного гарема.

Совершенство рисунка, мастерскую моделировку тел, мягкий свет дополняет тонкий общий колорит. Золотистый тон картины — тон наготы — оживляется включением пятен синего, красного и лимонно-жёлтого цветов. Их сочетание повторяется в натюрморте на первом плане, где на низком столике изображены коробочки и флаконы с притираниями и духами.

Публика получила возможность увидеть эту картину только в 1905 году во время ретроспективного показа, посвящённого творчеству Энгра. В 1911 году передана в Лувр Обществом друзей Лувра при содействии .

Картину высоко оценивали искусствоведы Жан Кассу, Жан Алазар, критик Гаэтан Пикон. Автор двухтомника «История Французской живописи» Пьер Франкастель считал «Турецкую баню» лучшим произведением Энгра.

Выставка одной картины в Лувре 
«Турецкая баня» стала первой картиной, которой Лувр в 1971 году открыл серию «выставок-досье», где центром экспозиции становилось одно живописное произведение. Перед выставкой была проделана обширная работа по исследованию и реставрации картины, сбору и тщательному изучению материалов, связанных с её созданием. Были подняты темы влияния на Энгра работ других мастеров и воздействия «Турецкой бани» на дальнейшее развитие изобразительного искусства. Из 82 позиций в каталоге выставки 62 — подготовительные наброски и этюды Энгра, а также работы предшественников, под влиянием которых художник создавал своих персонажей. Завершающий раздел экспозиции был составлен из 20 картин и рисунков, где в большей или меньшей степени отразились впечатления художников 20 века от «Турецкой бани». Среди них — четыре рисунка Пабло Пикассо, созданные в период 1918—1968 годов. Для того, чтобы подчеркнуть центральное положение в выставке именно картины Энгра, некоторые из экспонатов были представлены фотографиями.

Фильмография 
 «Очарованный взгляд», фильм  из цикла «Палитры» (Франция, 1991).

Примечания

Литература 
 Березина В. Н. Жан-Огюст-Доминик Энгр. — М.: Изобр. иск-во, 1977. — С. 203—206, 223.
 Вопросы комплексного исследования художественных музеев. Сборник научных трудов / Гос. Рус. музей; [Редкол.: Гусев В. А. (отв. ред.) и др.] — Л.: ГРМ, 1986. — С. 71

Ссылки 
 

Картины Энгра
Картины 1862 года
Картины из собраний Лувра
Картины с обнажёнными женщинами
Картины в стиле ориентализм